Nissans dämningsområde kan syfta på:
Nissans dämningsområde, Småland, insjö i Hylte kommun,  (14,4 ha)
Nissans dämningsområde, Halland, insjö i Halmstads kommun,  (34,4 ha)

Se även
Nissan, 
:Kategori:Nissans avrinningsområde

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn